Mönchberg bezeichnet

 Mönchberg, Marktgemeinde im Spessart im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Mönchberg (Herrenberg), ehemalige Gemeinde und Stadtteil von Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
eine Erhebung in Untertürkheim; siehe Mönchberg (Stuttgart)
 eine Erhebung in Würzburg; siehe Frauenland (Würzburg)#Mönchberg

einen Stadtteil des Stadtbezirks Frauenland (Würzburg)

  

Siehe auch:

 Mönchsberg
 Mönkeberg
 Münchberg